Belinda Bencic e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Monica Niculescu e Yanina Wickmayer hanno sconfitto Shūko Aoyama e Risa Ozaki con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 
La prima tre teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Gabriela Dabrowski /  Yang Zhaoxuan (semifinale)
  Naomi Broady /  Miyu Katō (quarti di finale)

 Nicole Melichar /  Xu Shilin (semifinale)
 Ksenija Lykina /  Emily Webley-Smith (primo turno)

Wildcard 
  Malkia Menguene /  Nidhi Surapaneni (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2016
WTA Tour 2016